Heilig Hart van Jezuskerk (Maastricht, Heerderweg) (Koepelkerk)
 Heilig Hartkerk (Maastricht, Tongersestraat) (Tweede Jezuïetenkerk)
 Heilig-Hart-van-Jezuskerk (Oud-Caberg)